Lavielle est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Lavielle, gymnaste français ;
 Henri Lavielle (1921-), homme politique français ;
 Nicolas Lavielle (1788-1874), homme politique français.
 Solange Lavielle, chimiste française